Nézőpont (fogalom)
Nézőpont (film)
Nézőpont, Isaac Asimov egyik tudományos-fantasztikus novellája
Nézőpont (buddhizmus)